

Якубовани — село та громада в Сабинівському окрузі Пряшівського краю.
 Якубовани — село, громада округу Ліптовський Мікулаш, Жилінський край.
 Хминянські Якубовани — село та громада в Пряшівському окрузі Пряшівського краю.